Slotlaan (Capelle): laan in Capelle aan den IJssel
Slotlaan (metrostation): metrostation in Capelle aan den IJssel
Slotlaan (Montfoort): straat in Montfoort
Slotlaan (Rotterdam): laan in Rotterdam
Slotlaan (Wervershoof): laan in Wervershoof
Slotlaan (Zeist): laan in Zeist